Fraissinhas ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Fraissines im Département Tarn
 Frayssinhes im Département Lot